Urszula Jadwiga Kaczmarek (1948-2003) - badaczka środowisk polonijnych, profesor nauk humanistycznych
 Urszula Zofia Kaczmarek (1950-2022) - stomatolog, profesor nauk medycznych